Failure:

 Failure — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Posies.
 Failure — американская рок-группа.